Гран-при Монако 1967 года — второй этап 1967 сезона Формулы-1. В нём победу одержал чемпион этого года Денни Халм, а второе место занял также чемпион, Грэм Хилл. На этой гонке произошла третья и на момент 2022 последняя жертва в истории трассы Монако: через три дня от ожогов, полученных в аварии на 81-м круге гонки, умер гонщик Лоренцо Бандини (Scuderia Ferrari). Подиум этого Гран-при весь был англоязычным (два новозеландца и британец).

|}

Примечание 
Джеки Стюарт стартовал на запасной машине. На 14 круге он сошёл из-за проблем с коробкой передач.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако